Gradišče je lahko:

 gradišče, utrjena naselbina na vzpetini (mdr. Gradišče nad Bašljem)

Vzpetina/vrh 

 Gradišče nad Višnjo Goro  (706 mnv)
 Gradišče nad Dobrovo (530 mnv)
 Gradišče nad Šentvidom (439 mnv)
 hrib Gradišče nad Jablaniško dolino (455 mnv)

Naselje

Slovenija 

 Gradišče, Občina Grosuplje
 Gradišče, Občina Kozje
 Gradišče, Občina Slovenj Gradec
 Gradišče, Občina Tišina
 Gradišče, Občina Velike Lašče
 Gradišče, Občina Videm
 Gradišče, Občina Šmartno pri Litiji
 Gradišče pri Litiji, Občina Litija
 Gradišče na Kozjaku, Občina Selnica ob Dravi
 Gradišče nad Pijavo Gorico, Občina Škofljica
 Gradišče nad Prvačino, Občina Nova Gorica
 Gradišče pri Divači, naselje v občini Divača
 Gradišče pri Lukovici, Občina Lukovica
 Gradišče pri Materiji, Občina Hrepelje-Kozina
 Gradišče pri Ormožu, naselje v Občini Sveti Tomaž
 Gradišče pri Raki, Občina Krško
 Gradišče pri Štjaku, Občina Sežana
 Gradišče pri Trebnjem, Občina Trebnje
 Gradišče pri Vipavi, Občina Vipava
 Gradišče pri Vojniku, Občina Vojnik
 Gradišče v Tuhinju, Občina Kamnik
 Gradišče, krajevna skupnost in mestni predel v Centru Ljubljane
 Gradišče, del Ajdovščine 
 Gradišče, del Sežane
 Gradišče, Primskova gora
 Gorenje Gradišče, Dolenjske Toplice
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju

Italija 

 Gradišče ob Soči (italijansko Gradisca d'Isonzo, furlansko Gradiscje)

Glej tudi: 

 Gradišće (hrvaški toponim - razločitev)
Grad (razločitev)
Gradina (razločitev)
Zagradišče

naselja v Sloveniji